Findis is een personage in Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde. Ze is Noldorijnse Elf. Haar vader is Finwë, de Hoge Koning van de Noldor, en haar moeder is de Vanyarijnse Indis, de tweede vrouw van Finwë.

Findis is het eerste kind van Finwë en Indis. Na haar komen Fingolfin, Irimë en Finarfin. Findis is een combinatie van de namen van haar vader en moeder.

Findis blijft bij Indis en Finarfin in Valinor. De bevoorrechte posities van Glorfindel, Ecthelion van de Fontein en Egalmoth in Gondolin zouden kunnen betekenen dat ze uit de koninklijke familie stammen, en dus is het goed mogelijk dat ze van Findis of haar zuster Irimë afstammen.

Findis komt niet voor in de Silmarillion.

In een eerdere versie van Tolkiens legendarium hebben Finwë en Indis drie dochters: Findis, Faniel en Finvain. Het is onduidelijk of de derde dochter in de uiteindelijke stamboom van Finwë thuishoort.

Het Huis van Finwë 

Noldo
Vanya